Harri Säteri (né le  à Toijala en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace évoluant au poste de gardien de but.

Carrière de joueur 
En 2006, il commence sa carrière en senior en SM-Liiga avec le Tappara Tampere. Il représente la Finlande au championnat du monde moins de 18 ans 2007 et au championnat du monde junior 2008. Il est choisi en 2008 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Sharks de San José en  ronde, en  position. Il a participé au mondial junior 2009. Au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2009, il est sélectionné en  ronde, en  position 
par le SKA Saint-Pétersbourg.

Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club

| 2006-2007 || Tappara Tampere || SM-Liiga || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2007-2008 || Tappara Tampere || SM-Liiga || 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2008-2009 || Tappara Tampere || SM-Liiga || 22 || 6 || 12 || 3 ||  || 48 || 2,30 || 92,1 || 2 || 0 || 3 ||  ||  || 143 ||  || 1,68 || 94,4 || 0 || 0 
|-
| 2009-2010 || Tappara Tampere || SM-Liiga || 49 || 21 || 22 || 4 ||  || 129 || 2,73 || 91,5 || 2 || 0 || 9 ||  ||  || 572 ||  || 2,83 || 89,7 || 0 ||  
|-
| 2010-2011 || Tappara Tampere || SM-Liiga || 38 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,72 || 91,8 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2010-2011 || Sharks de Worcester || LAH || 7 || 1 || 3 || 1 || 351 || 15 || 2,56 || 91,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2011-2012 || Sharks de Worcester || LAH || 38 || 15 || 20 || 1 ||  || 101 || 2,86 || 90,8 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2012-2013 || Sharks de Worcester || LAH || 39 || 14 || 21 || 3 ||  || 106 || 2,89 || 90,3 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2013-2014 || Sharks de Worcester || LAH || 45 || 18 || 24 || 2 ||  || 130 || 2,95 || 89,4 || 1 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2014-2015 || HK Vitiaz || KHL || 45 || 17 || 21 || 5 ||  || 128 || 2,95 || 91,1 || 3 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2015-2016 || HK Vitiaz || KHL || 45 || 15 || 23 || 6 ||  || 104 || 2,43 || 92,9 || 4 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2016-2017 || HK Vitiaz || KHL || 42 || 20 || 16 || 5 ||  || 101 || 2,50 || 92,9 || 2 || 0 || 4 || 0 || 4 || 216 || 20 || 5,56 || 87,5 || 0 || 0 
|-
| 2017-2018 || Thunderbirds de Springfield || LAH || 29||14||9||1|| ||64||2,30||92,7||4||0|| - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2017-2018 || Panthers de la Floride || LNH || 9||4||4||0|| ||24||2,92||91,1||0||0|| - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2018-2019 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 40|| || || || || ||2,84|| 89,9|| || || 5|| || || || ||2,67|| 91,1|| ||
|-
| 2019-2020 || Sibir Novossibirsk || KHL || 43|| || || || || ||2,14|| 92,1|| || || 5|| || || || ||1,45|| 96,1|| ||
|-
| 2020-2021 || Sibir Novossibirsk || KHL || 47|| 21|| 21|| 3|| || ||2,27|| 92,2|| 3|| || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2021-2022 || Sibir Novossibirsk || KHL ||  || 

| 9||4||4||0|| ||24||2,92||91,1||0||0|| - || - || - || - || - || - || - || - || -

En équipe nationale

| 2005 ||  Finlande U18 || Championnat du monde U18 || 4 || 165 ||  || 3,27 || 89,9 ||  || 0 || 
|-
| 2008 ||  Finlande junior || Championnat du monde junior || 3 || 151 ||  || 3,98 || 87,8 ||  || 0 || 
|-
| 2009 ||  Finlande junior || Championnat du monde junior || 2 || 119 || 8 || 3,54 || 87,0 ||  || 0 || 
|-
| 2017 ||  || Championnat du monde || 6 || 318 || 14 || 2,26 || 91,5 || 1 || 0 || 
|-
| 2018 ||  || Championnat du monde || 5 ||  ||  || 1,41 || 93,9 ||  ||  || 
|-
| 2021 ||  || Championnat du monde || 3 ||  ||  || 0,95 || 95,5 || 1 ||  ||  Médaille d'argent

Références 

Naissance en décembre 1989
Joueur de roller in line hockey
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Champion olympique de hockey sur glace
Champion olympique finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Choix de repêchage des Sharks de San José
Choix de repêchage du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du Tappara
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur du HK Vitiaz
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Thunderbirds de Springfield
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur du HC Bienne
Joueur du Sibir Novossibirsk